Magma bezeichnet:

 Magma, Gesteinsschmelze
 Magma (Album), Album der Band Magma
 Magma (Band), französische Rockband 
 Magma (Zucker), eine Mischung aus Kristallzucker und Sirup während der Zuckerproduktion
 Magma (CAS), Computeralgebrasystem
 Magma (Datenbank), objektoriente Datenbank 
 Magma (Mathematik), mathematische Struktur 
 Magma (Roman), Abenteuerroman von Thomas Thiemeyer
 MAGMA, Entwickler von Gießprozess-Simulationssoftware
 Magma – Die Welt brennt, Science-Fiction-Actionfilm von 2006

Magma ist der Künstlername von
 Mia Magma (* 1986), deutsche Pornodarstellerin

Siehe auch: 

 Magmafilm, deutsche Produktionsfirma für pornographische Filme